Ел Брењал има више значења:

 Ел Брењал (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Брењал (Сан Кристобал де ла Баранка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику